

Toponyme 

 Jizera (en allemand : Iser), rivière de la Tchéquie, affluent de l'Elbe.
 Rokytnice nad Jizerou (en allemand : Rochlitz an der Iser), ville et station de ski en Tchéquie.

Patronyme 

 Iosif Iser (1881-1958), peintre roumain d'origine juive.
 Thomas Iser (1987-), artiste du streetart, artiste peintre, photographe, performeur et skater français.
 Wolfgang Iser (1926-2007), théoricien allemand de la littérature.
 Jauss et Iser: théories de la réception et de la lecture